100 Greatest of All Time was een Amerikaanse televisieserie, bestaande uit vijf afleveringen, geproduceerd en uitgezonden door Tennis Channel in maart 2012. In de serie werd een lijst van beste tennisspelers ooit (de "100 greatest tennis players of all time") gepresenteerd. De lijst omvatte zowel heren- als damestennissers.

De serie werd gepresenteerd door Jack Nicklaus, Jerry Rice, Wayne Gretzky, Lisa Leslie en Carl Lewis. Verscheidene voormalig tennissers, waaronder Billie Jean King, Björn Borg, Tracy Austin, Pete Sampras en Andre Agassi voorzagen de serie van commentaar.

Lijst 
Een internationaal panel van "tennisexperts" stelde deze lijst van 62 heren en 38 dames samen. In deze lijst komen de meeste spelers uit de Verenigde Staten (38), gevolgd door Australië (17), Frankrijk (7) en het Verenigd Koninkrijk (6).

Opmerking: vetgedrukte spelers waren actief in 2012.

Externe link
 Officiële website

Tennislijsten